Saint-Benoist ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Benoist-sur-Mer, Département Vendée
 Saint-Benoist-sur-Vanne, Département Aube
 Plessis-Saint-Benoist, Département Essonne 

Siehe auch:
 Saint-Benoît